Башкирският език (самоназване: Башҡорт теле) е тюркски език, говорен от около 1 870 000 души в Русия (главно в Башкортостан и съседните райони).

Близък е до татарския език. От 1939 г. използва модифициран вариант на кирилицата. През 1930-те години е използвана писменост на базата на латиницата, а преди това – арабската азбука.

История 
Езикът е силно повлиян от кипчакския, на чиято основа се развива съвременният башкирски език. Исторически той е тясно свързан с татарския език и до 1920-те години в тези 2 области книжовен език е старотатарският.

Литературният башкирски език е създаден със съдействието на съветски специалисти въз основа на диалекти, максимално отдалечени от книжовния татарски език.

Башкирска азбука

Външни препратки 
 Башкирският език на Ethnologue
 Уикипедия на башкирски